Die DEL-Saison 2010/11 war die 17. Spielzeit seit Gründung der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Hauptrunde startete am 3. September 2010, die Play-offs am 16. März. Das Finale endete am 19. April 2011 mit dem fünften Titelgewinn für die Eisbären Berlin.

Die Liga umfasste 14 Mannschaften, darunter der Titelverteidiger Hannover Scorpions und der Meister der 2. Eishockey-Bundesliga, der EHC München. Das Team aus München war der erste Aufsteiger der DEL-Geschichte, der sich in seiner ersten Saison für die Play-offs qualifizierte.

Teilnehmer 
Neu in der Liga ist der Meister der 2. Eishockey-Bundesliga 2009/10 EHC München. Den Frankfurt Lions wurde die Lizenz entzogen, sie stellten den Spielbetrieb ein. Die Kassel Huskies führen seit März 2010 ein Insolvenzplanverfahren durch, infolgedessen wurden sie aus der DEL ausgeschlossen und ihnen die Lizenz entzogen. Dagegen gingen die Huskies gerichtlich vor, unter anderem durch einstweilige Verfügungen. Der Lizenzentzug wurde jedoch am 24. August 2010 vom OLG München bestätigt und die einstweiligen Verfügungen am 26. August 2010 durch das OLG Köln aufgehoben.

Etat-Übersicht der DEL-Clubs 2010/11

Vorrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str = Strafen, (M) = Titelverteidiger, (N) = Neuling
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 40 % Eiszeit)

Quelle: del.org; Elite Prospects; Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 16. und 18. März 2011 statt.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus „Best of Five“ ausgetragen und fanden am 23., 25., 27., 29. und 31. März 2011 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 

Die Halbfinalspiele wurden im Modus „Best of Five“ ausgetragen und fanden am 3., 5. oder 6., 7. oder 8., 10. und 12. April 2011 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele wurden im Modus „Best of Five“ ausgetragen und fanden am 15., 17. und 19. April 2011 statt.

HR = Hauptrunde

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: del.org;
Elite Prospects; Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Kader des Deutschen Meisters

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Eishockeysaison 2010/11